Franz Traxler ist der Name folgender Personen:

* Franz Traxler (Politiker) (1876–1950), österreichischer Politiker (CSP)
 Franz Traxler (Soziologe) (1951–2010), österreichischer Soziologe und Hochschullehrer